Фрэнсис Шерман Карри (; 29 июня 1925 года, Лох-Шелдрейк, Нью-Йорк, США — 8 октября 2019 года, Селкирк, Нью-Йорк, США) — техник-сержант армии США, участник Второй мировой войны, кавалер Медали Почёта (1945 год).

Биография 
Карри родился 29 июня 1925 года в Лох-Шелдрейк, штат Нью-Йорк. В 12 лет остался сиротой и воспитывался на ферме в соседнем Харливилле. В 17 лет, после окончания средней школы в Харливилле, он поступил в школу кандидатов в офицеры армии. В 18 лет он окончил школу кандидатов в офицеры, но в дальнейшем прохождении службы ему было отказано.

В июле 1944 года Фрэнсис высадился на Омаха-Бич, через несколько недель после Высадка в Нормандии. В сентябре он был назначен в третий взвод роты 120-го пехотного полка 30-й пехотной дивизии в Нидерландах. В этом же месяце он участвовал в своём первом сражении. Через шесть недель он был назначен на должность сержанта третьего взвода этой роты. 21 декабря 1944 года рядовой первого класса Карри был в составе отряда, который охранял переправу в Мальмеди (Бельгия). Ранним утром немецкие танки начали наступление, Фрэнсис уничтожил несколько пехотинцев. Затем во время атаки он уничтожил четыре танка, а также помог товарищам, которые были прижаты вражеским огнём в здании. После Арденнской операции он был назначен командиром отделения и был награждён Серебряной звездой за доблесть в бою.

В марте 1945 года командир роты рекомендовал наградить Фрэнсиса медалью Почёта за действия 21 декабря 1944 года. Медаль Почёта была вручена Карри 27 июля 1945 года командиром 30-й пехотной дивизии генерал-майором Леландом Хоббсом близ Реймса (Франция). После окончания войны в Европе он получил 3-е Пурпурное сердце за то, что принимал участие в разоружении немецких солдат в Баварии. В августе он вернулся в США в звании первого сержанта и ушёл в отставку.

С 1950 года Карри работал консультантом в медицинском центре Министерства по делам ветеранов США в Олбани (штат Нью-Йорк). В 1980 году он вышел на пенсию. Затем он занимался ландшафтным бизнесом и бронированием отелей на Мертл-Бич, Южная Каролина.

Он умер 8 октября 2019 года в Селкирке (штат Нью-Йорк) и был похоронен в Южном Вифлееме (штат Нью-Йорк).

Награды 
 Значок боевого пехотинца
 Медаль Почёта
 Серебряная звезда
 Бронзовая звезда
 Пурпурное сердце
 Медаль «За безупречную службу»
 Медаль «За Американскую кампанию»
 Медаль «За Европейско-африканско-ближневосточную кампанию»
 Медаль Победы во Второй мировой войне
 Медаль «За службу в оккупационной армии»
 Орден Леопольда I
 Похвальная благодарность армейской воинской части

Примечание 

Похороненные в штате Нью-Йорк